8 miejscowości w Polsce:
 Trzaski – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław
 Trzaski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Troszyn
 Trzaski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Bieżuń
 Trzaski – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Przytuły
 Trzaski – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec
 Trzaski – osada w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Zduny
 Trzaski – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Banie
 Trzaski – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko
Miejscowości na Ukrainie
 Trzaski (Ukraina)